Bölcs Jaroszláv (978–1054) I. Jaroszláv kijevi nagyfejedelem másik neve
 Bölcs Jaroszláv (1982) Grigorij Kohan szovjet filmje